Esparron (Alta Garona)
 Esparron (Altos-Alpes)
 Esparron (Var)
 Esparron-de-Verdon